Varasjylaŭski rajon (ryska: Советский район, vitryska: Савецкі раён, ryska: Ворошиловский район, vitryska: Варашылаўскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet. Huvudstaden Horad Mіnsk ligger i Varasjylaŭski rajon.

Källor 

Indelningar i Minsks stad